Il campionato di calcio di Prima Categoria 1959-1960 è stato il massimo livello dilettantistico di quell'annata. A carattere regionale, fu il primo con questo nome dopo la riforma voluta da Zauli del 1958.

I campioni regionali venivano promossi in Serie D, ogni altra regola venendo decisa dai singoli comitati regionali. Questi sono i gironi organizzati della regione Toscana.

Girone A 

Verdetti
 Pietrasanta ammesso alle finali regionali.
 Uzzanese e Massarosa retrocesse in Seconda Categoria.

Girone B 

Verdetti
 Villaggio Piaggio ammesso alle finali regionali.
 Sanromanese ripescata.

Girone C 

Verdetti
 Poggibonsi ammesso alle finali regionali.
 Castiglionese retrocessa in Seconda Categoria.

Girone D 

Verdetti
 Mobilieri di Cascina ammesso alle finali regionali.
 Livorno retrocesso in Seconda Categoria.

Finali regionali

Semifinali 
 (andata - 2 giugno 1960 / ritorno 5 giugno 1960)

Finale
 (andata - 12 giugno 1960 / ritorno - 16 giugno 1960)

Verdetti finali 
Pietrasanta è campione toscano dilettanti ed è promosso in Serie D 1960-1961.

Note

Bibliografia 
 Archivio della Gazzetta dello Sport, stagione 1959-1960, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano;
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
 Biblioteca Civica Berio di Genova;
 e presso Emeroteca del C.O.N.I. di Roma (non è online ma è da consultare in sede).
 Il Telegrafo, di Livorno, stagione 1959-1960, consultabile online.

Toscana